Annoni ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Annoni (* 1966), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Franco Annoni (1924–1992), Schweizer Bildhauer, Zeichner und Designer
 Hieronymus Annoni (1697–1770), Schweizer Theologe und Liederdichter
 Mario Annoni (* 1954), Schweizer Politiker (FDP), Regierungsrat des Kantons Bern 1990–2006
 Mondo Annoni (1933–2005), Schweizer Fotograf
 Pietro Annoni (1886–1960), italienischer Ruderer
 Tiziano Annoni (* 1955), italienischer Kanute